Fujiyama steht für

 Fuji (Vulkan), (auch Fudschijama oder Fujiyama), ein Vulkan in Japan
 Fujiyama (Fuji-Q Highland), Fujiyama-Achterbahn
 Fujiyama-Landschaft, ein mathematischer Begriff

Fujiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Fujiyama Aiichirō (1897–1985), japanischer Politiker (LDP) und Geschäftsmann
 Kambi Fujiyama (1929–1990), japanischer Komödiant
 Fujiyama Raita (1863–1938), japanischer Unternehmer
 Ryūji Fujiyama (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Tomofumi Fujiyama (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yūko Fujiyama (* ≈1955), japanische Jazzpianistin